Weiße Nächte bezeichnet
 Weiße Nächte, kurze und helle Sommernächte in der Polarregion	
 Weiße Nächte (Dostojewski), literarisches Werk
 Weiße Nächte (Film), italienischer Spielfilm von Luchino Visconti
 Bella Block: Weiße Nächte, deutscher Kriminalfilm von Christian von Castelberg
 in Italien und Frankreich durchfeierte Nächte.

Weiße Nacht bezeichnet 
 in Griechenland die Siesta
 in Rumänien eine schlaflose Nacht

Siehe auch:
 Stars of the White Nights, internationales Musikfestival in St. Petersburg
 Petersburger Nächte, Film